

Cinema
 Smilin' Through – film del 1922 diretto da Sidney Franklin
 Catene (Smilin' Through) – film del 1932 diretto da Sidney Franklin
 Catene del passato (Smilin' Through) – film del 1941 diretto da Frank Borzage

Teatro
Smilin' Through, dramma di Jane Murfin e Jane Cowl